Příjmení Paulů nese více různých osobností:

 Blanka Paulů (* 1954) – československá běžkyně na lyžích
 Jan Paulů (1922–1998) – český herec, divadelní režisér a dramatik
 Petr Paulů (1956–2017) – český kytarista a hudební pedagog